Плита Манус — літосферна мікроплита. 
 Манус (провінція) — провінція Папуа Нової Гвінеї, що включає в себе острови Адміралтейства. 
 Макс Манус (Maximo Guillermo Manus, 1914-1996) - один з найвідоміших борців руху Опору в Норвегії. 
 Макс Манус: Людина війни — фільм 2008 року. 
 Манус Бунжумнонг (тай. มนัส บุญจำนงค์; нар. 23 червня 1980, Ратбурі, Таїланд) — таїландський боксер-любитель.
 Ігнатовський Манус Францович (нар. 22 травня 1929, Алексіївка) — український кіноінженер.